LATAM può riferirsi a:
America Latina, come parola macedonia derivante da Latin America
LATAM Airlines Group, gruppo di compagnie aeree cileno e relative sussidiarie:
LATAM Airlines, compagnia aerea maggiore cilena
LATAM Airlines Argentina, compagnia aerea di linea argentina
LATAM Airlines Brasil, compagnia aerea maggiore brasiliana, già nota come TAM Linhas Aéreas
LATAM Airlines Colombia, compagnia aerea di linea colombiana
LATAM Airlines Ecuador, compagnia aerea ecuadoriana
LATAM Airlines Paraguay, compagnia aerea di linea paraguaiana
LATAM Airlines Perú, compagnia aerea di linea peruviana
LATAM Cargo, compagnia aerea cargo cilena
LATAM Cargo Brasil, compagnia aerea cargo brasiliana
LATAM Cargo Colombia, compagnia aerea cargo colombiana
LATAM Cargo México, compagnia aerea cargo messicana
LATAM Express, compagnia aerea di linea cilena